Mononchoides är ett släkte av rundmaskar. Mononchoides ingår i familjen Diplogasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Mononchoides